Сябры́ — категория людей, совместно владевших и пользовавшихся пашней, промысловыми угодьями, средствами производства. Назывались также дольниками, потужниками, соучастниками, товарищами. Существовали преимущественно в Великом княжестве Литовском, упоминаются в Статуте в редакции 1529 года.

Сябрами могли быть крестьяне, духовенство и купцы.

С укреплением крепостнической эксплуатации и развитием денежных отношений сябринное (сябровское) землепользование постепенно превращалось в подворно-наследственное. На Украине и в Белоруссии остатки сябровского землепользования (общинное пользование лугами, пастбищами) сохранялось до начала XX века.

Сябрами в XIV—XVI веках назывались также крестьяне Псковщины и Новгородчины, владевшие совместно пахотными землями или пастбищными и сенокосными угодьями. Борис Греков определял сябров как свободных общинников, смердов. Лев Черепнин, в свою очередь, считал, что термин сябры в течение времени менял своё значение.

См. также 
 Социальная структура Великого княжества Литовского

Литература 
 Леонтович Ф. И. Крестьяне в Юго-Западной Руси по литовскому праву XV и XVI ст. // Киевские университетские известия, 1863. — № 10.
 Новицкий И. Очерки истории крестьянского сословия Юго-Западной России в XV—XVIII вв. — Киев, 1876.
 Лучицкий И. Сябры и сябринное землевладение в Малороссии // Северный вестник. 1889. № 1, № 2;
 Косвен М. О. Северорусское печище, украинские сябры и белорусское дворище // Советская этнография. 1950. № 2.
 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII в. — Кн. 1. — М., 1952.
 Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI—XVIII в. — Львов, 1957;
 Черепнин Л. В. Псковские грамоты конца XV века как исторический источник // Исследования по отечественному источниковедению. — М., 1964.
 Козловский П. Г. Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII—XVIII в. — Мн., 1969;
 Мелешко В. И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии (вторая половина XVII—XVII. — Мн., 1975.

Социальная структура Великого княжества Литовского